Örgryte har flera betydelser:
 Örgryte socken i Sävedals härad Västergötland 
 Örgryte landskommun 1863-1921 i Västergötland , inkorporerades i Göteborg 1922
 Örgryte distrikt – ett distrikt i Göteborg från år 2016
 Örgryte församling i Göteborgs stift
 Örgryte (stadsdelsnämndsområde) – ett stadsområde och mellan 1989–2010 ett stadsdelsnämndsområde i Göteborgs stad
 Örgryte-Härlanda, från 1 januari 2011 till och med 31 december 2020 ett stadsdelsnämndsområde i stad
 Örgryte IS, ett idrottssällskap i Göteborg